Алексей Евгеньевич Лебедев (род.  5 марта 1952, Ленинград) — советский и российский .

Биография 
Алексей Лебедев родился в Ленинграде в семье актёра Евгения Лебедева и Нателы Товстоноговой. В 1975 году окончил режиссёрский факультет ЛГИТМиКа, в 1979 году — режиссёрское отделение ВСКР (мастерская А. Митты). С 1979 года — режиссёр киностудии «Ленфильм».

Дипломная работа — короткометражка «Личное свидание». С 1982 году начал снимать полнометражное игровое кино. Первый полнометражный игровой фильм — лирическая комедия «Сеанс одновременной игры» с участием Евгения Леонова-Гладышева и Евгении Симоновой.

Затем в 1990 году режиссёр снял криминальную мелодраму «Фуфло», главную роль в которой исполнил Андрей Руденский. В этом фильме Алексей Лебедев исследовал проблему деградации личности человека.

Кроме того, снял ряд документальных фильмов на студии Документальных фильмов (1997-2000), в их числе и картину «Рок-н-ролл жив». Принимал участие в проекте, посвящённом 300-летию Санкт-Петербурга. С 2004-2005 гг. также снимает телесериалы.

Фильмография

Режиссёр 
 1979 — Личное свидание
 1982 — Сеанс одновременной игры
 1989 — Фуфло
 2004 — 2006 — Опера. Хроники убойного отдела 
 2006 — Синдикат
 2008 — Братья
 2009 — Дилер
 2011 — Защита свидетелей
 2012 — Личные обстоятельства

Ссылки 
 http://www.km.ru/kino/encyclopedia/lebedev-aleksei-evgenevich